Dixit ist der Nachname mehrerer Personen:

 Avinash Dixit (* 1944), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Jyotindra Nath Dixit (1936–2005), indischer Diplomat und Politiker
 Madhuri Dixit (* 1967), indische Filmschauspielerin
 Vishva Dixit (* 1956), kenianisch-amerikanischer Molekularbiologe

Dixit hat zudem folgende Bedeutungen:

Es ist der Name des Spiels des Jahres 2010, siehe dazu Dixit (Spiel).